Пуришев — фамилия.

Известные носители
 Пуришев, Борис Иванович (1903—1989) — советский литературовед
 Пуришев, Иван Борисович (1930—2013) — архитектор-реставратор, создатель и сотрудник Переславской реставрационной мастерской, писатель.